Hakel bezeichnet

 ein Höhenzug und Naturschutzgebiet im nördlichen Harzvorland in Sachsen-Anhalt; siehe Hakel 
 einen Teil der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Börde-Hakel
 einen Haken, z. B. Fleischhakel

Hakel ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Hakel (* 1977), österreichische Politikerin (SPÖ), Abgeordnete zum Nationalrat
 Hermann Hakel (1911–1987), österreichischer Lyriker, Erzähler, Redakteur, Herausgeber und Übersetzer

Siehe auch
 Hackel
 Hackl, Hakl